Rueß ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Rueß OSB (1916–2009), geboren als Karl Rueß, Abt der Benediktinerabtei Schäftlarn
 Hans Rueß (1901–1974), KPD-Politiker und Landtagsabgeordneter
 Karl-Heinz Rueß (* 1954), deutscher Historiker und Archivar
 Maximilian Rueß (1925–1990), deutscher Bildhauer und Maler
 Paula Rueß (1902–1980), deutsche Widerstandskämpferin und Frauenrechtlerin
 Simon Friedrich Rueß (1713–1748), deutscher Philosoph und Historiker sowie Professor an der Universität Tübingen

Siehe auch:
 Ruess
 Rüß